Храм Господній, або Храм Господа () — назва релігійних споруд.

Авраамічні релігії 
 Храм Господній — назва Єрусалимського храму.
 Перший Храм, або Храм Соломона
 Храм Господній — назва Куполу Скелі в часи хрестоносців.
 Храм Господній — назва Церкви Святого Гробу, місце Воскресіння Христа.
 Храм Господній — у християн будь-яка церква, місце зборів, де відбувається літургія з причастям.

Інші 
 Храм Господній — у язичників кумирня патрона-божества, якого вони визнають своїм паном (господом).
 Індуїстський храм